Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1912 года — 20-й чемпионат Европы, который прошёл 10 — 11 февраля 1912 года в Стокгольме (Швеция) на катке «Эстермальм». Чемпионат проводился на четырёх дистанциях: 500 метров — 1500 метров — 5000 метров — 10000 метров. В соревнованиях принимали участие только мужчины — 14 конькобежцев из 3-х стран. Победителем чемпионата Европы стал Оскар Матисен (Норвегия), призёрами — Гуннар Стрёмсен (Россия) и Мартин Сетерхауг (Норвегия). Россию на чемпионате кроме серебряного призера первенства континента представляли Василий Ипполитов и Вальтер Тверин.

Результаты чемпионата

Ссылка 
Результаты конькобежного спорта с 1887 года и по наши дни, анг.

1912
Чемпионаты Европы в 1912 году
Чемпионаты Европы в Швеции
Международные соревнования по конькобежному спорту в Швеции
Февраль 1912 года
Международные спортивные соревнования в Стокгольме
1912 год в конькобежном спорте
Спорт в Швеции в 1912 году